У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні з березня до червня 2014 року.

Список загиблих з початку окупації території Криму до 30 червня 2014 року

Примітки 

2014 в Україні
2014-03-07